Автомат АЛ-7
Турбореактивный двигатель АЛ-7